Кордилера де ла Коста може да се отнася за две планини в Южна Америка:
 Кордилера де ла Коста (Венецуела)
 Кордилера де ла Коста (Чили)